Heinrich Elsner ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Elsner (Übersetzer) (1806–1858), deutscher Autor und Übersetzer 
 Heinrich Elsner (Politiker) (1867–1960), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen